Жан-Пьер Бельтуа́з (; 26 апреля 1937, Париж — 5 января 2015, Дакар) — французский автогонщик и мотогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Чемпион Европы по автогонкам в классе Формула-2. Также принимал участие в MotoGP.

Бельтуаз выиграл 11 национальных титулов за три года. Он принимал участие в MotoGP с 1962 по 1964 года в классах 50, 125 и 250 cc. Его лучшим результатом было шестое место в чемпионате года 1964 в классе 50 cc.

В 1963 он гонялся на 1.1-литровом спортпрототипе Rene Bonnetr. Его карьера едва не завершилась после крупной аварии в 1964 на 12 часах Реймса, где он сломал руку. Бельтуаз победил на этапе в Реймсе Формулы-3, на следующий сезон он перешёл в Формулу-2.

После хороших сезонов в 1966 и 1967 он перешёл в Формулу-1 и стал выступать за Matra, оснащённую двигателем V12, и заработал второе место на Гран-при Нидерландов 1968 года. В  его нанял Кен Тиррелл в команду Matra, его напарником был Джеки Стюарт, он финишировал вторым на Гран-при Франции 1971 года. В , он гонялся за команду спортпрототипов Matra, он попал в аварию, в которой погиб Игнацио Джунти на трассе Буэнос-Айрес, и он был лишён гоночной лицензии на некоторое время. В  он подписал контракт с командой BRM и одержал последнюю в истории команды победу на Гран-при Монако 1972 года под ливнем. Окончательно из Формулы-1 он ушёл после завершения сезона .

Позднее он принял участие в тестах за команду Ligier, но в Формулу-1 не вернулся.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! Matra Sports
! Matra MS5 (F2)
! Cosworth Straight-4
! 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
!rowspan=2| 
! rowspan=2| Matra Sports
! rowspan=2| Matra MS7 (F2)
! rowspan=2| Cosworth Straight-4
! 

||||||||||||

|-
! 
||||||||||||||||||

| 
| 
| 
| 
|-
!rowspan=3 | 
! Matra Sports
! Matra MS7 (F2)
! Cosworth Straight-4
! rowspan=3|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! Matra International
! Matra MS10
! Cosworth V8
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! Matra Sports
! Matra MS11
! Matra V12
| 
| 

| 
| 
| 
|-
!rowspan=3 | 
! rowspan=3 | Matra International
! Matra MS10
! rowspan=3 | Cosworth V8
! rowspan=3|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! Matra MS80
| 

| 

| 
| 
| 
| 
|-
! Matra MS84
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! 
! Equipe Matra Elf
! Matra-Simca MS120
! Matra V12
! 

| 
| 

|-
! 
! Equipe Matra Sports
! Matra-Simca MS120B
! Matra V12
! 

| 
| 
| 
| 

|-
!rowspan=4 | 
! rowspan=4 | Marlboro BRM
! BRM P160B
! rowspan=4 | BRM V12
! 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! BRM P160C
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! BRM P160C
! rowspan=2| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! BRM P180
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Marlboro BRM
! BRM P160D
! rowspan=2 | BRM V12
! rowspan=2|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! BRM P160E
| 
| 
| 

|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Team Motul BRM
! BRM P160E
! rowspan=2 | BRM V12
! rowspan=2|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! BRM P201
| 
| 

|}
* На Гран-при Германии 1969 года, Бельтуаз финишировал двенадцатым, но его болид Формулы-1 был шестым позади 6 болидов Формулы-2, поэтому очко пошло в зачёт чемпионата.

Смерть 
Жан-Пьер Бельтуаз скончался 5 января 2015 года в столице Сенегала городе Дакаре от последствий двойного инсульта.

Литература

Ссылки

Примечания 

Родившиеся в Париже
Автогонщики Франции
Пилоты Targa Florio
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Matra
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Победители Гран-при Формулы-1
Раллисты Франции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Умершие от инсульта